

Patronyme 

 Andrea Ghini Malpighi, cardinal italien du .
 Marcello Malpighi, physiologiste et botaniste italien du  considéré comme le fondateur de l'histologie.

Biologie 
En biologie, le nom de Marcello Malpighi est associé,
 lors de l'étude des épidermes :
 aux cellules de Malpighi qui composent les épithéliums malpighiens,
 au corps muqueux de Malpighi (parfois appelé réseau de Malpighi),
 à la couche de Malpighi ;
 lors de l'étude du rein :
 aux pyramides de Malpighi,
 au corpuscule de Malpighi (ou glomérule) ;
 lors de l'étude de la rate :
 à la capsule de Malpighi (partie de la capsule splénique au niveau du hile),
 aux corpuscules de Malpighi (parfois appelés nodules de Malpighi), qui en réalité correspondent à des amas de lymphocytes ;
 lors de l'étude de l'appareil reproducteur : au canal de Malpighi-Gartner (plus simplement appelé canal de Gartner) ;
 en entomologie : aux tubes de Malpighi, dans les viscères de l'abdomen de l'insecte.

En l'honneur de Marcello Malpighi, les botanistes ont créé :
 l'ordre des Malpighiales,
 la famille des Malpighiaceae (ou malpighiacées),
 le genre Malpighia.

Notes et références